Apterodon (Аптеродон — „без крилатог зуба”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле потпородице Apterodontinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду од касног еоцена до средњег олигоцена настањивао подручје Европе и Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Apterodon су посједовале снажне предње ноге сличне ногама код јазавца, са којима су могле да копају земљу. Задње ноге, реп и торзо код ови сисара су биле сличне грађе као код видри и перајара. За разлику од звијери, представници овог рода сисара су у току свог одрастања спорије мјењали своје зубе, из млијечних у трајне зубе.

Понашање и екологија 
Врсте из рода Apterodon су биле водоземни, полуфосоријални сисари који су живјели слично као видре. Обитавале су уз обале мора хранећи се пужевима, шкољкама и раковима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Apterodon.

Временска распрострањенст рода Apterodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Apterodontinae

Референце

Литература 

 C. W. Andrews (1906.) "A Descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of Fayum, Egypt" 1-324
 R. J. G. Savage (1965.) "Fossil Mammals of Africa: The Miocene Carnivora of East Africa." Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology 10(8):241-316
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 A. V. Lavrov (1999.) "Adaptive Radiation of Hyaenodontinae (Creodonta, Hyaenodontidae) of Asia." in 6th Congress of the Theriological Society, Moscow, April 13–16, p. 138 [in Russian].

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Африке